Otsu kan syfta på:

Geografi

Japan 

 Ōzu, Kumamoto, kommun, Kumamoto prefektur, 
 Ōtsu, stad, Shiga prefektur,